Oadjevárri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Okkivaara, kulle,

Norge 

 Oaddjevarri, berg, Finnmark fylke, Kautokeino, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar